Osoby o tym nazwisku:
 Clement Mulenga – rzymskokatolicki biskup
 Clifford Mulenga – zambijski piłkarz
 Eston Mulenga – zambijski piłkarz
 Jacob Mulenga – zambijski piłkarz
 Mukuka Mulenga – zambijski piłkarz
 Nyambe Mulenga – zambijski piłkarz